Cody (Nebraska)
 Cody (Wyoming)

Outros 
 Cody (Final Fight) — personagem da fabricante de videogames Capcom, nas séries de Final Fight e Street Fighter

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos